Bernstadt kan syfta på:

 Bernstadt auf dem Eigen – stad i distriktet Görlitz, Tyskland
 Bernstadt, Alb – kommun i distriktet Alb-Donau, Tyskland
 Bernstadt an der Weide eller Bernstadt in Schlesien – det tyska namnet för en stad i Nedre Schlesiens vojvodskap, Polen, se Bierutów
 Bernstadt – ett av de tyska namnen för en stad i Tjeckien, se Žacléř
 Bernstadt, Kentucky – ort i USA